Preim steht für:

 Fotohaus Preim, Fotofachgeschäft

Preim ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Preim (* 1969), deutscher Informatiker